«Мир-2» — проект советской, а позже российской орбитальной станции четвёртого поколения. Исходное название — «Салют-9» (ДОС-8).

Базовый блок станции начали изготавливать в середине 1980-х годов как замену базовому блоку станции «Мир-1» в случае аварии последнего. Испытания новой мощной ракеты-носителя «Энергия» позволили значительно увеличить закладываемые размеры станции. 14 декабря 1987 года новый проект утвердил директор НПО «Энергия» Юрий Семёнов.

В состав станции должны были войти следующие элементы:
 орбитальный док (масса — 90 тонн, вывод на орбиту ракетой «Энергия»)
 базовый блок
 фермы и панели солнечных батарей
 служебный
 биотехнологический
 технологический
 первый и второй исследовательский модули.

В январе 1988 года, в связи с наступлением эпохи гласности, информация о проектируемой станции впервые появилась в печати. Но в 1989 году все работы по ней были заморожены.

19 февраля 1990 года генеральный конструктор НПО «Энергия» Ю. П. Семёнов направил на согласование президенту АН СССР Г. И. Марчуку «Тактико-техническое задание (ТТЗ) на разработку эскизного проекта орбитальной станции „Мир-2“». В документе говорилось, что выполненные в НПО «Энергия» в 1987—1988 годах проектные проработки по орбитальному сборочно-эксплуатационному центру «Озон» показали возможность создания станции нового поколения «Мир-2», существенно превосходящую по своим возможностям и характеристикам станцию «Мир» и не уступающую разрабатываемой в США станции «Фридом».

К 1991 году стало окончательно ясно, что рассчитывать на использование ракеты «Энергия» ввиду высокой стоимости её постройки невозможно. К тому же финансирование отечественной космонавтики неуклонно сокращалось. Этот проект так и   не   был реализован. В   1991   году все работы по   станции «Мир-2» были прекращены в   связи с   отсутствием финансирования.

Было решено вновь изготавливаемыми модулями «Мира-2» постепенно замещать старые в составе действующей станции «Мир-1». Полный монтаж станции в этом случае должен был быть закончен в 2000 году. Однако 24 ноября 1992 года совет главных конструкторов вновь пересмотрел проект. Основой станции должна была стать ферма, конструктивно схожая с уже испытанными в космосе мачтами «Рапана» и «Софора». На одном конце этой фермы размещались бы солнечные концентраторы, на другом — солнечные батареи. К центральной части фермы «сверху» и «снизу» планировалось пристыковать не менее 5-6 больших модулей и ряд вспомогательных. В этой компоновке несложно увидеть влияние неосуществлённых американских станций «Фридом» и «Фред».

Отсутствие финансирования и политическая ориентация на сближение с Западом помешала воплотить эти замыслы в жизнь. Россия в 1993 году сконцентрировала свои усилия на создании собственного сегмента Международной космической станции, в состав которой и вошёл разрабатывавшийся первоначально для «Мира-2» базовый блок, получивший название «Звезда».

См. также 
 Орбитальная станция
 МКС
 Скайлэб
 Мир (орбитальная станция)
 Салют (орбитальная станция)

Примечания 

Орбитальная станция «Мир»
Проекты орбитальных станций
Международная космическая станция
Неосуществлённые проекты советской космонавтики
Неосуществлённые проекты российской космонавтики